Mała Kopka – wzniesienie w Tatrach Bielskich na Słowacji
  Mała Kopka – wzniesienie w Tatrach Wysokich w Polsce